Stanley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stanley Township (Minnesota)
 Stanley Township (North Dakota)